Verlorene Liebe steht für 

 Verlorene Liebe (Roman), ein Roman von Nora Roberts
 Verlorene Liebe (2022), ein US-amerikanischer Thriller, der auf dem gleichmaigen Roman von Nora Roberts basiert
 der Alternativtitel von Herrn Arnes Schatz (1954)